La vergine nuda – film del 1916 diretto da Giovanni Zannini
 La vergine nuda (Monemvasia) – film del 1964 diretto da Yiorgos Sarris